Фили́пп Лаббе́ (; (10 июля 1607 — 17 (16) марта 1667) — иезуит, французский учёный в областях: истории, богословия, географии и филологии. 

Лаббе родился в Бурже; в очень раннем возрасте, 28 сентября 1623 года, вступил в Орден иезуитов, после чего занимался изучением литературы, философии, богословия и риторики. Стал профессором в областях: гуманитарные науки, философия, богословие. Преподавал в Кане, в Бурже, в конце жизни в колледже Клермонта в Париже. Благодаря выдающимся способностям и своим работам, Филипп Лаббе вместе с Дионисием Петавием считаются выдающимися французскими иезуитами. Умер Филипп в Париже.

Его работы (75 сочинений) относятся преимущественно к истории и истории религии; наиболее важные из них посвящены хронологии:
 «Hagiologium Franco-Galliae» (П., 1643);
 «Nova bibliotheca manuscriptorum»  (1643)
 «Pharus Galliae antiquae» (1644);
 «Historiae sacrae prodromus» (1646);
 «La Géographie royale» (1646);
 «Histoire du Berry abbrégée dans l'éloge panégyrique de la ville de Bourges...» (1647);
 «Tableavx Genealogiqves De La Maison Royale De France» (1649);
 «Methode Aisée pour apprendre La Chronologie Sacrée Et Profane» (1649);
 «Clef d’or de l’histoire de France» (1652);
 «Bibliotheca chronologica sanctorum Patrum» (1659);
 «Le Blazon royal des armoiries des roys, reynes, dauphins, fils et filles de ...» (1664);
 «Le chronologiste français» (1666);
 «La Clef d'or de l'Histoire de France», или «Les Mélanges curieux» (1668);
 «Concordia chronologica, technica et historica» (1670);
 «Sacrosancta concilia ad Regiam editionem exacta» (1672).
Особую известность получило, изданное Лаббе, собрание документов поместных и Вселенских соборов на древнегреческом и латинских языках в 17 книгах: «Sacrosancta concilia ad Regiam editionem exacta», первые 8 томов Лаббе издал самостоятельно, но когда он готовил к печати 9-й и 10-й тома, то умер. Издание было доведено до конца товарищем Лаббе по иезуитскому ордену Габриелем Коссаром (Cossart) в 1672 году, когда издана последняя 17-я книга.

Деяния вселенских соборов 
Во второй половине XIX века при Казанской духовной академии  на основании книг Лаббе «Sacrosancta concilia ad Regiam editionem exacta» и  Гардуэна «Conciliorum collectio regia maxima» был сделан перевод на русский язык документов семи Вселенских соборов, который был издан в семи томах, под названием: «Деяния вселенских соборов» (первый том был издан в 1859 году).
 Том 1. I-III Вселенские Соборы. 3-е изд. Казань, 1910.
 Том 2. III Вселенский Собор (продолжение). 2-е изд. Казань, 1892
 Том 3. IV Вселенский Собор. Казань, 1908.
 Том 4. IV Вселенский Собор (окончание). Казань, 1908.
 Том 5. V Вселенский Собор. 4-е изд. Казань, 1913.
 Том 6. VI Вселенский Собор. 3-е изд. Казань, 1908.
 Том 7. VII Вселенский Собор. 3-е изд. Казань 1909.

Примечания

Литература 
 Catholic Encyclopedia (1913)/Philippe Labbe
 ЭСБЕ/Лаббе, Филипп
 В. В. Болотов Лекции по истории Древней Церкви 2. Книжные источники общего характера и их фундаментальные издания

Ссылки 
 Philippe Labbé; Gabriel Cossart «Sacrosancta concilia ad regiam editionem exacta»

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1607 году
Умершие в 1667 году
Учёные Франции